Nakai puede referirse a: Jugador del Real Madrid, campeón del mundo en 2022 con la selección Argentina
 Nombre común del árbol Kalopanax septemglobus.
 Apellido y abreviatura del botánico japonés Takenoshin Nakai.
 Nakai, un pueblo en la prefectura de Kanagawa, Japón.